Vasquez o Vásquez possono riferirsi a:

Geografia 
 Nostra Signora de Lo Vásquez – santuario cristiano del Cile
 Ospedale Vasquez  – edificio di Solarino
 Villa Vásquez  – comune della Repubblica Dominicana

Persone 
 Alfredo Duhalde Vásquez  – politico cileno
 Andrés Vasquez  – calciatore peruviano-svedese
 Antonio Vasquez  – cantante italiano
 Edy Vásquez  –  ex calciatore honduregno
 Elías Vásquez  – calciatore guatemalteco
 Freddy Alejandro Guarín-Vasquez  – calciatore colombiano
 Greivis Vásquez  – cestista venezuelano
 Jaime Vásquez  – calciatore peruviano
 Jorge Alfredo Vásquez  – calciatore salvadoregno
 Juanes (noto semplicemente come Juanes) – cantante colombiano
 Julián Vásquez  – calciatore colombiano
 Louis Vasquez  – giocatore di football americano statunitense
 Lucas Vasquez de Ayllon  – esploratore spagnolo
 Martin Vasquez  – calciatore spagnolo
 Martín Emilio Vásquez  – arbitro di calcio uruguaiano
 Raúl Vasquez Arellano  – calciatore messicano
 Roberta Vasquez  – modella e attrice statunitense
 Sergio Vasquez  – calciatore argentino
 Vasquez de Coronado  – conquistatore spagnolo

Immaginario 
 Jesse Vasquez  – personaggio di Beverly Hills 90210
 Maria Vásquez  – personaggio dei fumetti Marvel Comics

Pagine correlate 
 Vazquez

de:Vasquez
en:Vasquez
ru:Васкес